

Signification  
Étymologiquement, « clavel » viendrait, selon les régions :
 du latin  (clé), ou du latin  (ongle) ou de son diminutif  (claveler = clouer, crucifier).
 de claveau (ou clavel) : le clou d'où le surnom désignant sans doute celui qui fabrique ou vend des clous. Le nom est surtout porté en Indre-et-Loire.

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom

 Alexandre-Mathieu-Victor Clavel d'Haurimonts, poète français ;
  (1875-1916), architecte roumain ;
 Ana Yancy Clavel (1992-), mannequin salvadorien ;
 Aurora Clavel (1936-), actrice mexicaine ;
 Benjamin Clavel (1982-), réalisateur français ;
 Bernard Clavel (1923-2010), écrivain français ;
 Charlène Clavel (1991-), handballeuse française ;
 Charles Clavel (1902-1992), résistant, syndicaliste et politicien ;
 Denis Clavel (1942-), poète français ;
 Fabien Clavel (1978-), écrivain français ;
 François Clavel (1767-1837), avocat, juge, préfet et homme politique suisse ;
 Françoise Clavel-Chapelon, chercheuse française en santé publique ;
 Garance Clavel (1973-), actrice française de cinéma ;
 James Clavell (1924-1994), écrivain, scénariste, réalisateur et producteur anglais ;
 Jean-Louis-Auguste Clavel (1808-1857), connu sous la dénomination de Chanoine Clavel de Saint-Geniez ;
 Jean-Pierre Clavel (1922-1994), directeur de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne ;
 Joseph Clavel (1800-1852), violoniste, artiste de l'académie royale de Paris, professeur au conservatoire ;
 Louis Clavel (1895-1975), enseignant, syndicaliste et homme politique français ;
 Marie-Joseph Clavel (1850-1923), peintre français ;
 Maurice Clavel  (1920-1979), écrivain, journaliste et philosophe français ;
 Maurice Clavel (1988-), triathlète allemand ;
 Michel Clavel (1931-2005), boxeur français ;
 Monique Clavel-Lévêque, historienne française ;
 Olivia Clavel (1955-), plasticienne et autrice de bande dessinée française ;
 Pierre Clavel (1773-1843), militaire français ;
 Pierre Clavel (1897-1985), aviateur français ;
 Reymond Clavel (1950-), roboticien suisse, inventeur du robot Delta ;
  ;
 Scipion Clavel, acteur français du  ;
 Thomas Clavel, écrivain français ;
 Victor Clavel (1822-1902), professeur de français et de littérature grecque ;
 La famille Clavel.

Toponyme 
 Le Col de Clavel, col routier le plus élevé du département du Var ;
 La Rue Clavel, est une voie située dans le 19 arrondissement de Paris, nommée en 1868 en l'honneur du général de brigade Pierre Clavel, qui défendit les Buttes Chaumont pendant la Bataille de Paris, en 1814.

Astronomie 
 (2461) Clavel, un astéroïde de la ceinture principale, découvert le .

Références

Lien externe